Krasić est un nom de famille d'origine serbe, porté notamment par:
 Zoran Krasić, homme politique serbe (1956-2018) ;
 Bariša Krasić, basketteur bosnien (1978-) ;
 Miloš Krasić, footballeur serbe (1984-).